Sandy Jeannin (né le  aux Bayards en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir commencé le hockey au CP Fleurier, il est transféré en 1993 au HC La Chaux-de-Fonds en LNB. En 1995, il débute en LNA avec le ZSC Lions. De 1997 à 1999, il joue pour le HC Davos. En 2000, il a rejoint le HC Lugano dont il fut le capitaine. Dès 2008, il porte les couleurs du HC Fribourg-Gottéron. Il prend sa retraite au printemps 2015, après avoir manqué toute la saison 2014-2015 en raison d’une commotion cérébrale.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Suisse. Il a participé à de nombreux championnats du monde et à trois Jeux olympiques en 2002, 2006 et 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994||HC La Chaux-de-Fonds||LNB ||36||6||5||11||14||5||0||3||3||2 
|-
|1994-1995||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||36||15||14||29||39||4||1||2||3||0 
|-
|1995-1996||ZSC Lions||LNA||36||3||9||12||14||4||0||0||0||2
|-
|1996-1997||ZSC Lions||LNA||31||3||9||12||47||3||1||0||1||31
|-
|1997-1998||HC Davos||LNA||40||8||13||21||12||18||7||8||15||8
|-
|1998-1999||HC Davos||LNA||43||17||25||42||85||6||0||5||5||4
|-
|1999-2000||HC Davos||LNA||45||5||18||23||83||4||1||2||3||25
|-
|2000-2001||HC Lugano||LNA||39||5||7||12||26||18||5||6||11||18
|-
|2001-2002||HC Lugano||LNA||35||10||12||22||51||13||3||6||9||6 
|-
|2002-2003||HC Lugano||LNA||39||8||14||22||12||15||5||3||8||4 
|-
|2003-2004||HC Lugano||LNA||48||11||21||32||44||16||0||10||10||16
|-
|2004-2005||HC Lugano||LNA||42||11||24||35||14||5||3||2||5||4
|-
|2005-2006||HC Lugano||LNA||32||8||21||29||16||16||8||11||19||4
|-
|2006-2007||HC Lugano||LNA||42||7||25||32||20||6||2||3||5||32 
|-
|2007-2008||HC Lugano||LNA||43||10||23||33||50||5||0||6||6||6
|-
|2008-2009||HC Fribourg Gottéron||LNA||50||15||35||50||60||11||1||4||5||8 
|-
|2009-2010||HC Fribourg-Gottéron||LNA||32||9||17||26||34||7||2||4||6||4 
|-
|2010-2011||HC Fribourg-Gottéron||LNA||47||13||29||42||24||4||0||0||0||0 
|-
|2011-2012||HC Fribourg-Gottéron||LNA||38||9||24||33||14||7||1||6||7||10 
|-
|2012-2013||HC Fribourg-Gottéron||LNA||31||7||21||28||12||17||3||5||8||6 
|-
|2013-2014||HC Fribourg-Gottéron||LNA||10 || 1 || 3 || 4 || 2 || - || - || - || - || -

|1994  ||  Suisse -18 ans|| Championnat d'Europe junior
| 5 || 4 || 4 || 8 || 4 || 
|-
|1995  ||  Suisse -20 ans|| Championnat du monde -20 ans B
| 6 || 0 || 1 || 1 || 18 || Promotion
|-
|1996  ||  Suisse -20 ans|| Championnat du monde -20 ans
| 7 || 4 || 3 || 7 || 6 || 
|-
|1996  ||  Suisse|| Championnat du monde B
| 7 || 2 || 1 || 3 || 4 ||  du Mondial B
|-
|1998  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 9 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|-
|1999  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || 
|-
|2001  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 6 || 0 || 1 || 1 || 6 || 
|-
|2002  ||  Suisse|| Jeux olympiques
| 4 || 1 || 1 || 2 || 0 || 
|-
|2002  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 6 || 3 || 0 || 3 || 2 || 
|-
|2003  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
|2004  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 7 || 0 || 0 || 0 || 14 || 
|-
|2005  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || 
|-
|2006  ||  Suisse|| Jeux olympiques
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 
|-
|2006  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 6 || 1 || 4 || 5 || 2 || 
|-
|2007  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 7 || 1 || 1 || 2 || 4 || 
|-
|2008  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || 
|-
|2009  ||  Suisse|| Championnat du monde
| 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || 
|-
|2010  ||  Suisse|| Jeux olympiques
| 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||7||2||2||4||2|| de la division Est

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1976
Naissance dans le canton de Neuchâtel
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif neuchâtelois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Attaquant de hockey sur glace